Yarasuchus est un genre éteint de « reptiles » primitifs archosaures du clade également éteint des aphanosaures. Il a vécu au cours l'âge anisien du Trias moyen en Inde, soit il y a environ entre  (millions d'années).

L'espèce type et la seule espèce est Yarasuchus deccanensis.

Description 
Le genre a été nommé et décrit en 2005 à partir de fossiles incomplets trouvés dans la formation de Yerrapalli du Trias moyen d'Inde. Ils appartiennent vraisemblablement à deux spécimens, l'un étant beaucoup plus complet et articulé que l'autre. 

Yarasuchus deccanensis est un quadrupède d'une longueur totale de , avec de longues épines neurales à ses vertèbres. 

À la différence des autres reptiles quadrupèdes triasiques, les membres et les épaules de l'animal étaient minces et élancés, ressemblent plus à ceux des ornithodires. Comme chez tous les aphanosaures les vertèbres cervicales de Yarasuchus ont une forme unique de lame de hachette avec des bords avant qui se rétrécissent en pointe et surplombent nettement le corps vertébral ou centrum de la vertèbre.

Classification 
Sterling Nesbitt et une équipe internationale de dix paléontologues définissent en 2017 le clade des Aphanosauria, comme le plus inclusif contenant Teleocrater rhadinus et Yarasuchus deccanensis, mais pas Passer domesticus ou Crocodylus niloticus. Leur cladogramme ci-dessous montre la position de Yarasuchus dans une polytomie, incluant aussi les genres  Dongusuchus et Teleocrater, en groupe frère du genre brésilien Spondylosoma :

Notes et références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Aphanosauria
 Spondylosoma

Genre d'archosaures préhistoriques (nom scientifique)
Reptile préhistorique d'Asie
Sauropside du Trias
Vertébré du Trias moyen
Paléontologie en Inde
Taxon fossile décrit en 2005